Romanç (poesia), poema escrit en versos que rimen normalment assonants els parells.
 Romanç (narrativa), narració novel·lesca extensa, en vers o prosa, de les aventures d'un heroi
 Romanç qualsevol de les llengües romàniques, que procedeix del llatí vulgar; quan ja s'havia diferenciat clarament del llatí
 Romanç o novel·la rosa
 Romanç (música)
 Romanços de canya i cordill, literatura popular
 Romanços de cec, literatura popular